Kropotkin – miasto w Rosji, w Kraju Krasnodarskim
 Kropotkin – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie irkuckim
 Piotr Kropotkin (1842–1921) – rosyjski uczony i rewolucjonista 
 Góra Kropotkina – szczyt w górach Olokmiński Stanowik
 Góry Kropotkina – pasmo górskie w Rosji